La dinastía constantiniana es un nombre informal dado a la familia gobernante en el Imperio romano desde la subida de Diocleciano en el 284 hasta la muerte de Juliano en 363. Recibió ese nombre de su miembro más famoso, Constantino I.

Miembros
Figuran los miembros que ostentaron el título de Augustos y Augustas.

Descendientes de Constancio Cloro
 Constancio Cloro
De la relación de Constancio Cloro y Helena
 Constantino I
Del matrimonio de Constantino I y Minervina
 Crispo
Del matrimonio de Constantino I y Fausta
 Constantina, esposa Anibaliano y Constancio Galo
 Constantino II
 Constancio II
No hubo hijos del matrimonio de Constancio II y su primera esposa, hija de Julio Constancio
No hubo hijos del matrimonio de Constancio II y Eusebia
Del matrimonio de Constancio II y Faustina
Flavia Máxima Faustina Constancia, esposa de Graciano
Constante I
Helena, esposa de Juliano
Del matrimonio de Constancio Cloro y Teodora
Flavio Dalmacio
Del matrimonio de Flavio Dalmacio y una esposa desconocida
Flavio Dalmacio
Anibaliano, marido de Constantina
Julio Constancio
Del matrimonio de Julio Constancio y Gala
hijo, muerto en las matanzas de 337
hija, primera esposa Constancio II
Constancio Galo
No hubo hijos del matrimonio de Galo y Constantina
Del matrimonio de Julio Constancio y Basilina
Juliano
 No hubo hijos del matrimonio de Juliano y Helena, hija de Constantino I
Anibaliano (muerto probablemente en las matanzas de 337) 
Anastasia;
 Flavia Julia Constancia, esposa de Licinio
Eutropia
Del matrimonio de Eutropia y Virio Nepociano
Nepociano

La tetrarquía
Diocleciano
Del matrimonio de Diocleciano y Prisca
Galeria Valeria, segunda esposa de Galerio
Maximiano
Del matrimonio de Maximiano y Eutropia
Teodora, esposa de Constancio Cloro (posiblemente hija de un matrimonio anterior de Eutropia)
Fausta, esposa de Constantino I
Majencio
Del matrimonio de Majencio y Valeria Maximila
Valerio Romulo
hijo
Galerio
Del matrimonio de Galerio y su primera esposa
Valeria Maximila, esposa de Majencio
Del matrimonio de Galerio y Valeria Galeria
Candidiano

Diocleciano: suegro y padre adoptivo de Galerio
Maximiano: padre de Majencio, padre adoptivo de Constancio Cloro, suegro de Constantino, 
Galerio: yerno e hijo adoptado de Diocleciano, tío de Maximino Daya, suegro de Majencio
Constancio Cloro: padre de Constantino, suegro ode Licinio, hijo adoptado de Maximiano, hermano adoptivo de Majencio
Maximino Daia: sobrino de Galerio
Constantino: hijo de Constancio Cloro, yerno de Maximiano
Majencio: hijo de Maximiano, yerno de Galerio
Licinio: yerno de Constancio Cloro

Línea temporal

Enlaces externos 

 
Europa en el siglo III
Europa en el siglo IV
Asia en el siglo III
Asia en el siglo IV